Francisco Ribeiro da Silva - historiador e professor português
 José Manuel Ribeiro da Silva - ciclista português
 Roberto Ribeiro da Silva - Educador musical de prestigio nacional

Desambiguação